Cella steht für:

 Cella, Innenraum eines römischen Tempels
 mittellateinisch eine kleine Kapelle oder Mönchszelle, siehe Klosterzelle
 Kloster Cella, Benediktinerkloster bei Zellerfeld
 eine einer Benediktinerabtei zugeordnete Mönchsgemeinschaft an einem anderen Ort, wie etwa die Cella Sankt Benedikt

Gemeinden in Italien:
 Cella Dati, in der Provinz Cremona (Lombardei)
 Cella Monte, in der Provinz Alessandria (Piemont)

Gemeinde in Spanien:
 Cella (Teruel), in der Provinz Teruel

Cella ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Cella MSC (1923–2008), Bischof von Frosinone-Veroli-Ferentino
 Bernhard Cella (* 1969), österreichischer Künstler
 Ettore Cella (1913–2004), Schweizer Schauspieler und Regisseur
 Giuseppe Cella (1910–1998), italienischer Fußballspieler
 Guido Cella (* 1972), italienischer Schauspieler
 Gustav Cella (1801–1891), bayerischer Offizier und Generalmajor
 Johann Jakob Cella (1756–1820), deutscher Jurist und Publizist
 Leo Cella (1938–1968), italienischer Motorrad-, Rallye- und Automobilrennfahrer
 Marga Cella (1893–1964), italienische Schauspielerin
 Philipp Cella (* 1790), Erfinder

Siehe auch:
 Cela
 Kella
 Zella
 Cellae